U nastavku su prikazane zanimljivosti i statistika hrvatske nogometne reprezentacije.

Zanimljivosti 
 Hrvatska nogometna reprezentacija od svoje prve kvalifikacijske utakmice 4. rujna 1994. do 10. rujna 2008. godine kod kuće nije izgubila u kvalifikacijama, napravivši niz od 35 domaćih utakmica i 14 godina − bez poraza.

Najveće pobjede

Najveće pobjede u gostima

Najveći porazi

Svi porazi kod kuće

Najneočekivaniji porazi
17. studenog 2007. Makedonija - Hrvatska 2:0, Makedonija 75. reprezentacija na ljestvici FIFA-e, Hrvatska 10. 
28. ožujka 2017. Estonija - Hrvatska 3:0, Estonija 119. reprezentacija na ljestvici FIFA-e, Hrvatska 16.

Najmlađi debitanti
 prije 1990.:
 Ivan Šuprina, debitirao je 2. travnja 1940. u utakmici protiv Švicarske (4:0) u Zagrebu s 18 godina, 6 mjeseci i 1 danom.
 poslije 1990.:
 Alen Halilović, debitirao je 10. lipnja 2013. u prijateljskoj utakmici protiv Portugala (0:1) u Ženevi sa 16 godina, 11 mjeseci i 22 dana.
 u službenom natjecanju:
 Alen Halilović, debitirao je 9. rujna 2014. protiv Malte (2:0) u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo 2016. u Zagrebu, s 18 godina, 2 mjeseca i 21 danom.
 na završnici Svjetskog ili Europskog prvenstva:
 Joško Gvardiol, debitirao je 13. lipnja 2021. protiv Engleske (0:1) na Europskom prvenstvu 2020. u Londonu, s 19 godina, 4 mjeseca i 21 danom.

Najstariji debitanti
 Svemir Delić, debitirao je 12. rujna 1956. protiv Indonezije (5:2) s 36 godina, 11 mjeseci i 28 dana
 poslije 1990. i u službenom natjecanju:
 Goran Jurić, debitirao je 2. travnja 1997. protiv Slovenije (3:3) u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 1998., s 34 godine, 1 mjesecom i 25 dana

Najstariji igrači
 Dražen Ladić, 28. svibnja 2000. protiv Francuske u Zagrebu (0:2) imao je 37 godina, 4 mjeseca i 27 dana.
 u službenom natjecanju:
 Niko Kovač, 11. listopada 2008. protiv Ukrajine (0:0) u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2010., imao je 36 godina, 11 mjeseci i 27 dana.

Jubilarni pogodci
 1. pogodak za reprezentaciju postigao je Florijan Matekalo (2. travnja 1940. CRO-SUI 4:0) (njegov prvi i jedini pogodak za reprezentaciju)
 100. pogodak postigao je Igor Pamić (10. travnja 1996. CRO-HUN 4:1) (njegov prvi i jedini pogodak, u prvom nastupu za reprezentaciju)
 200. pogodak postigao je Davor Šuker (15. kolovoza 2001. IRL-CRO 2:2) (iz jedanaesterca)
 300. pogodak postigao je Eduardo da Silva (15. studenog 2006. ISR-CRO 3:4) (postigao hat-trick na ovoj utakmici)
 400. pogodak postigao je Vedran Ćorluka (25. svibnja 2012. CRO-EST 3:1) (njegov prvi nastup za reprezentaciju kao kapetan)
 500. pogodak postigao je Mario Mandžukić (9. listopada 2016. FIN-CRO 0:1) 
 600. pogodak postigao je Mario Pašalić (11. studenog 2021. MLT-CRO 1:7) (izlaskom Modrića prvi put preuzeo kapetansku traku)

Gledatelji
 Najviše gledatelja (više od 80 000) bilo je na utakmicama:

 Najviše gledatelja kod kuće bilo je u Zagrebu, dva puta više od 40 000

Susreti sa svjetskim prvacima
Hrvatska reprezentacija odigrala je službene utakmice sa sedam od ukupno osam reprezentacija koje su bile svjetskim prvacima. Protiv pet od sedam svjetskih prvaka ubilježene su pobjede, dok su s preostale dvije ubilježeni i nerješeni rezultati. Hrvatska reprezentacija jedna je od rijetkih koja ima pozitivan rezultatski omjer s Italijom  (što nema ni Brazil).

Susreti sa susjedima
 Hrvatska je izgubila 4 od 39 utakmica koje je igrala s reprezentacijama susjednih država (zaključno s ožujkom 2021.), od čega je 2 izgubila u četrdesetim godinama prošlog stoljeća. Preostala 2 poraza od osamostaljenja dogodila su se u 37. utakmici protiv Mađarske u Budimpešti (24. ožujka 2019. HUN-CRO 2:1) te u 39. utakmici protiv Slovenije u Ljubljani (24. ožujka 2021. SLO-CRO 1:0).

Mjesta
 Hrvatska je ukupno igrala u 
 129 različitim gradova u
 56 države s
 76 različitih reprezentacija

 Od toga u domovini je reprezentacija nastupala u 10 gradova i na 13 stadiona:

Igralište u Kranjčevićevoj do 1945. bilo je igralište HŠK Concordie, a nakon 1945. NK Zagreba

Ažurirano 15.12.2022.

Statistike

Nastupi kroz povijest

Međusobni susreti s pojedinim reprezentacijama 

Ažurirano 18. prosinca 2022.
razlika osvojenih i izgubljenih bodova

Nastupi po mjesecima 

Ažurirano 18. prosinca 2022.

Popis kapetana reprezentacije 

 ukupan broj nastupa kao kapetan (od toga u zagradama broj nastupa u kojima je preuzeo kapetansku traku nakon izlaska kapetana)
 podebljani su još aktivni igrači

Popis vratara reprezentacije 

 više od 10 nastupa 

 do 10 nastupa 

Ažurirano 18. prosinca 2022.

Popis izbornika reprezentacije 

Ažurirano 18. prosinca 2022.

Poveznice 
Hrvatski nogometni savez
Hrvatska nogometna reprezentacija 
Popis službenih utakmica hrvatske nogometne reprezentacije
Popis nastupa za hrvatsku nogometnu reprezentaciju
Popis strijelaca hrvatske nogometne reprezentacije
Popis hrvatskih nogometnih reprezentativaca

Hrvatska nogometna reprezentacija